Miastenia puede referirse a: 

Miastenia gravis.
Síndrome miasténico congénito.